Le néantisme littéraire, à séparer du néantisme philosophique (voir Nihilisme) est une forme littéraire nouvelle, apparue au début du . Le courant s'inspire en partie du dadaïsme et du post-dadaïsme, tout en effleurant les thèmes propres aux surréalistes comme Breton. Les mots sont laissés en liberté, sans pour autant que la syntaxe soit forcément désarticulée. Proche de l'écriture automatique, le mouvement fournit des poèmes pour le plaisir d'écrire et de lire uniquement. Les thèmes sont largement analysables. Ils reflètent les faces cachées de l'être, ce qui ne peut sortir qu'à travers l'écriture, à travers les mots, et non par la simple parole. La force totale est donnée au mot lui-même et son expression suffit à déstabiliser complètement le lecteur à l'aide d'oxymores tranchants et surprenants. Le représentant moderne principal de ce nouveau courant est le groupe de la SAPL : Société anonyme de production littéraire.

Liens internes 
Société anonyme de production littéraire

Genre et forme littéraire